A 24 113-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Heves vármegyében, a Mátra legmagasabb hegyei között.

A 2408-as útból ágazik ki, annak 24+600-as kilométerszelvénye közelében, Mátraszentimre és Gyöngyössolymos közigazgatási határa közelében, de mátraszentimrei területen. Rendkívül változatos a vonalvezetése, előbb Mátraszentlászló, majd Mátraszentistván településrészeken halad végig. Települési neve több mint két kilométeren át, Mátraszentlászló északi széléig Bartók Béla utca, utolsó, szentistváni szakaszán Vaskút utca. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 3,223 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 30.

Jegyzetek 

24113
Mátra